Пассмур — фамилия. Известные носители:
 Пассмур, Джордж — американский игрок в лакросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Пассмур, Уильям — американский игрок в лакросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

См. также 
 Пассмор